Дефо (, ,  и др.) — фамилия.

 Известные носители
 Дефо, Даниель () — английский писатель и публицист, автор романов о Робинзоне Крузо
 Дефо, Дезире (1885—1960) — бельгийский скрипач и дирижёр.
 Дефо, Джермейн (род. 1982) — английский футболист.
 Дефо, Уиллем (род. 1955) — американский актёр, кинопродюсер, сценарист и модель.
 Дефо, Фрэнсис (1929—2016) — канадская фигуристка.

См. также